Pour un aperçu complet de tous les modèles de Focus, voir Ford Focus.

La Ford Focus nord-américaine de deuxième génération a été vendue par Ford en tant que coupé deux portes et berline 4 portes - les berlines à hayon et la familiale ont été abandonnées.

Le moteur Duratec de 2,3 litres est interrompu pour la refonte, ne laissant que le moteur Duratec 20 de 2,0 litres. La puissance est augmentée jusqu'à 140 ch (104 kW) dans le moteur de 2,0 litres, contre 136 ch (101 kW) auparavant, et il a subi d'autres modifications pour augmenter le rendement énergétique. Le châssis a été allégé et renforcé et le poids total est réduit de 30 lb (14 kg) par rapport au modèle précédent. Le kilométrage sur autoroute est évalué à 35 miles par gallons US (6,7 litres aux 100 km; 42 miles par gallon impériaux) selon les nouvelles normes 2008 de l'Environmental Protection Agency des États-Unis.

L'intérieur a été repensé, y compris de nouveaux sièges, un nouveau design de tableau de bord avec un centre de messages au sommet du tableau de bord, éclairage ambiant, panneaux de tableau de bord qui simulent de l'aluminium brossé et système audio / Bluetooth Sync à commande vocale de Ford. L'éclairage d'ambiance optionnel dans la Focus utilise des LED placées au-dessus des pieds à l'avant et à l'arrière et dans les porte-gobelets. L'équipement standard comprend un contrôle automatique de la pression des pneus tel que prescrit par la loi TREAD Act. La refonte comprend également une poutre de support derrière le tableau de bord pour une rigidité structurelle supplémentaire.

La Focus de deuxième génération a fait ses débuts au Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord 2007. La production s'est arrêtée à la fin du calendrier 2010, le passage à la Focus de troisième génération étant prévu pour le début du printemps 2011 en raison du réaménagement total de l'usine d'assemblage du Michigan, et pour donner aux concessionnaires le temps d'épuiser les stocks. Malgré cela, certains concessionnaires ont réalisé une remise de 50% sur les Focus de 2011 à partir de mi-2011, car ils ont été contraints de proposer simultanément le modèle de 2012 et celui-ci.

Sécurité 
L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a attribué à la Focus une note globale de «Bien» pour le test de collision frontale et une note d'«Acceptable» pour le test d'impact latéral. Les airbags rideaux latéraux à l'avant et à l'arrière, ainsi que les airbags pour le torse montés dans les sièges avant, sont de série.

Résultats des tests de collision de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour 2009 (coupé):
Conducteur frontal : 
Passager frontal : 
Conducteur latéral : 
Passager arrière latéral : 
Tonneau : 

Résultats des tests de collision de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) pour 2009 (berline):
Conducteur frontal : 
Passager frontal : 
Conducteur latéral : 
Passager arrière latéral : 
Tonneau :

Vente et réception 
Comme pour beaucoup de voitures compactes, la demande pour la Focus a augmenté en raison des prix élevés de l'essence en 2008. À cette époque, la Focus occupait 7,6% du marché américain des petites voitures. Pour répondre à cette demande croissante, Ford a augmenté sa production de 30% en 2008.

Là où les modèles Focus nord-américains de deuxième génération continuent avec la plate-forme C170 - dans les configurations berline et coupé - la Focus internationale introduite en 2005 utilisait la nouvelle plate-forme C1 pour les configurations berline, berline à hayon (3 et 5 portes) et familiale. La Focus nord-américaine a été remplacée par la Focus Mk III.

Modifications courantes 
Étant un lifting provisoire d'un ancien modèle, les changements étaient peu nombreux et mineurs. Pour 2009, la finition SEL a été ajoutée pour les berlines et les fausses grilles en plastique chromé sur les ailes avant ont été supprimées de tous les modèles. En outre, les coupés équipés d'une transmission manuelle à 5 vitesses, mais pas d'un moteur Duratec 20E PZEV, ont reçu une augmentation de puissance à 143 ch (107 kW; 145 ch), par rapport aux 140 ch (104 kW; 142 ch) trouvés dans la berline. Un plafonnier arrière standard a été ajouté pour l'année modèle 2010.

Les changements pour la courte série des modèles de 2011 ont été limités. Le coupé a été abandonné en préparation de la nouvelle berline à hayon ou berline 4 portes (année modèle 2012), qui devrait arriver au printemps 2011. La production de la berline s'est terminée début décembre 2010.

Styles de carrosserie et finitions

Focus FCV 
La «Focus FCV» est une version à hydrogène du modèle nord-américain de deuxième génération. Juste avant que Bill Ford (l'arrière-petit-fils d'Henry Ford) ne quitte ses fonctions de PDG de Ford le 5 septembre 2006, il consacra une grande partie de son temps et de son énergie à la recherche de cette nouvelle technologie des voitures à hydrogène. Il était impatient de fabriquer une voiture à hydrogène pour Ford, il avait déjà eu du succès avec ses voitures hybrides, comme le Ford Escape Hybrid. Cependant, Bill a estimé qu'il était temps de créer quelque chose de plus récent, de plus économe en carburant et de plus avancé.

La voiture est alimentée par une pile à combustible Ballard 902. La pile à combustible comprime l'hydrogène dans son réservoir de 344 bar et crée de l'électricité lorsque l'hydrogène est séparé en protons et en électrons. La voiture elle-même est alimentée par deux sources: une source provient de la pile à combustible elle-même et la seconde de la batterie de la voiture. Elle est considérée comme une hybride car elle est alimentée par deux sources différentes. Le seul sous-produit de la voiture est l'eau qui est produite lorsque l'hydrogène de la pile à combustible entre en contact avec l'oxygène de l'extérieur. Elle a une vitesse de pointe de 80 mi / h et une autonomie de 150 à 200 miles. Ford a livré environ 30 voitures différentes dans différentes villes des États-Unis, de l'Allemagne et du Canada. C'est un véhicule zéro émission.

Références 

Automobile des années 2000
Automobile des années 2010
Focus